Карлуш или Карлош () може да се отнася за:

Благородници 
 Карлуш I (1863 – 1908) – крал на Португалия и Алгарве

Личности 
 Жеан Карлош – бразилски футболист
 Жоао Карлуш – бразилски футболист
 Карлош Дунга – бразилски футболист и треньор
 Карлош Кейрош – португалски футболист и треньор
 Карлуш Лекор – португалски генерал и политик
 Карлуш Моедаш – португалски политик
 Карлош Сейшаш – португалски бароков композитор
 Карлуш Филипи Шимениш Белу – римокатолически епископ и общественик от Източен Тимор, носител на Нобелова награда за мир за 1996 г.

Вижте също 
 Карл
 Карлес
 Карло
 Карлос
 „Дон Карлуш I“ – бронепалубен крайцер от 1898 г.